Higashi es la palabra romanizada japonesa para el punto cardinal Este.
Higashi también puede referirse a varios lugares de Japón:

Higashi, un distrito de Shibuya, Tokio.
Higashi, una aldea en la prefectura de Fukushima.
Higashi, una aldea en la prefectura de Okinawa.

Higashi-ku es el nombre de los distritos electorales de cuatro ciudades:

Higashi-ku, un distrito electoral de Fukuoka.
Higashi-ku, un distrito electoral de Hiroshima.
Higashi-ku, un distrito electoral de Nagoya.
Higashi-ku, un distrito electoral de Sapporo.

Otros 
Higashi, productos de confitería japonesa.
Una de las tres islas Maug.